Мордко́вич — єврейське прізвище (від Мордко / Мордко — слов'янізовані варіанти чоловічого особистого імені   Мордхе).

Відомі носії:
 Мордкович Олександр Григорович (нар. 1940) — російський педагог і вчений.
 Мардковіч Олександр Маркович (1875—1944) — письменник, поет, популяризатор караїмської мови та культури.
 Мордкович Беньямін Зиновійович (1906—1992) — український радянський скрипаль і педагог.
  Мордкович Леонід Наумович (більш відомий як  Леонід Дімов ; 1926—1987) — румунський поет і перекладач.
 Мордкович Лідія Менделівна (1944—2014) — британська скрипалька і педагог.
 Мордкович Петро Борисович (нар. 1971) — ізраїльський письменник і поет, блогер.

Див. також 
 Мордкевич
 Мордкин
 Мардкович Олександр Маркович

Примітки

Посилання 
 Походження прізвища Мордкович